Bruno Soares (ur. 1982) – tenisista brazylijski 
 Mário Soares (1924-2017) – portugalski polityk
 Solange Soares (ur. 1980) – brazylijska siatkarka
 Vital Soares (1874-1933) – brazylijski prawnik i polityk